Tomas Mikutis (* 18. Januar 1993 in Šilalė) ist ein litauischer Tischtennisspieler. Er ist Abwehrspieler, Rechtshänder und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung. Er nahm bisher (2020) an zehn Europameisterschaften und sieben Weltmeisterschaften teil.

In der Saison 2011/12 spielte 'Tomas Mikutis in der 2. Bundesliga für den Verein TTS Borsum.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Litauen)
Litauer
Geboren 1993
Mann